Bot — aplicação de software concebida para repetir ações de maneira padrão
Rio Bot — da África do Sul
Bot (Catalunha) — município da Espanha
Bot (jogos eletrônicos) — tipo de software que joga um jogo em vez de uma pessoa

Desambiguações de topônimos